Ро́на Макгре́гор (; ) — канадская кёрлингистка.

Играла в основном на позиции первого.

Достижения 
 : бронза ().
 : золото (), серебро ().
 : золото ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Rona McGregor - Curling Canada Stats Archive (статистика выступлений кёрлингиста в национальных чемпионатах и кубках Канады)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Канады по кёрлингу